Палилула је градско насеље у градској општини Палилула у Граду Београду. Према попису из 2011. било је 110637 становника.

Демографија 
У насељу Палилула живи 84712 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,8 година (39,0 код мушкараца и 42,4 код жена). У насељу има 40507 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,54.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Карабурма и Палилула – црна ли је бурма и пали ли се лула? (1. октобар 2015)
 Чувена мангупарија старе Палилуле..., "Време", 1. јан. 1939, стр. 14 (-{digitalna.nb.rs}-). 

 
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији